Deze lijst bevat de grootste eilanden op aarde, vanaf 5000 km².

Continentale landmassa's

Eilanden

Zie ook 
 Lijst van verdeelde eilanden

Eilanden naar grootte